Jongen ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Jongen (1927–2023), niederländischer Fußballspieler
 François Jongen (* 1961), belgischer Rechtswissenschaftler und Journalist
 Joseph Jongen (1873–1953), belgischer Komponist und Organist
 Léon Jongen (1884–1969), belgischer Komponist, Pianist und Dirigent
 Marc Jongen (* 1968), italienisch-deutscher Politiker (AfD)